

Codici 
 ELD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto El Dorado Goodwin Field, El Dorado (Arkansas), Stati Uniti

Musica
 Eld (album)  – album degli Enslaved del 1997
 Eld  – extended play dei Fejd del 2006